Der European Champion Cup Final Four 2009 war ein europäischer Baseballwettbewerb, welcher am 20. und 21. Juni im spanischen Barcelona stattfand. Als Teilnehmer qualifizierten sich die jeweiligen Sieger und Zweitplatzierten des CEB European Cup 2009.

Zum zweiten Mal in Folge konnte der Baseballklub aus der italienischen Gemeinde Nettuno den Titel erringen.

Teilnehmer 
Die folgenden vier Teams haben sich über den CEB European Cup 2009 für das Final-Four-Turnier qualifiziert.

  Fortitudo Bologna
  Caffè Danesi Nettuno
  Corendon Kinheim
  L & D Amsterdam

Turnierverlauf

Halbfinals 
20. Juni 2009 - 12 Uhr

20. Juni 2009 - 19 Uhr

Spiel um Platz 3 
21. Juni 2009 - 11 Uhr

Finale 
21. Juni 2009 - 18 Uhr

Einzelnachweise 

Baseballwettbewerb
Baseball 2009
Sportveranstaltung in Barcelona
Baseball (Spanien)